Sericipterus est un  genre éteint de ptérosaures appartenant à la famille des Rhamphorhynchidae qui a vécu durant le Jurassique supérieur. Il a été découvert dans la formation de Shishugou dans le Xinjiang, en Chine occidentale.

Le genre a été nommé et décrit en 2010 par Brian Andres, James Matthew Clark et Xu Xing. L'espèce type et seule espèce est Sericipterus wucaiwanensis.

Étymologie 
Le nom générique est dérivé du latin sericum, « soie », qui fait référence à la Route de la soie, et du latin pteron, « aile ». Le nom spécifique se réfère au « membre Wucaiwan » de la formation de Shishugou, niveau stratigraphique où il a été découvert.

Description 
Son envergure est estimée à au moins .

Il vivait dans un environnent terrestre où ils se nourrissait de petits tétrapodes terrestres.

Classification 
En 2010, une analyse phylogénétique des ptérosauriens, incluant Sericipterus, le positionne en groupe frère du genre Angustinaripterus dans la sous-famille des Rhamphorhynchinae, un clade qui regroupe d'autres « rhamphorhynchoïdes » de grande taille.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Formation de Shishugou

Rhamphorhynchinae
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2010